Župnija Sv. Lovrenc je lahko:

 Župnija Sv. Lovrenc - Juršinci, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Lovrenc na Dravskem polju, Nadškofija Maribor
 Župnija Sv. Lovrenc nad Štorami, Škofija Celje

Glej tudi 

 Župnija Šentlovrenc, Škofija Novo mesto